

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Max Eitingon, (1881-1943), médecin et psychanalyste ;
 Nahum Eitingon, (1899-1981), agent du Renseignement Soviétique ;

Homonymie de patronyme